Huevo de toro puede referir a:
 Mangifera indica o mango.
 Prunus domestica o ciruelo.
 Testículos de un toro (bos taurus'').